Финал Кубка Испании по футболу 1989/1990 состоялся 5 апреля 1990 года. «Барселона» оказалась сильнее мадридского «Реала» со счётом 2:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1990
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал Мадрид»
События 5 апреля
Апрель 1990 года
Спорт в Испании в 1990 году
Спортивные соревнования в Валенсии